Léon Balcer (1917-1991), homme politique canadien ; 
 Lise Balcer (1949-), militante indépendantiste québécoise ;
 René Balcer (1954-), scénariste et producteur de télévision canadien.

 Balcer, village polonais dans la voïvodie de Podlachie.